Příjmení Dietz nese více různých osobností:

 Bernard Dietz (* 1948) – německý fotbalista
 Jan Adam Dietz (; 1671–1742) – český sochař
 Stanislav Dietz (* 1990) – český hokejový obránce

Externí odkazy